Метеори́тный дождь (железный дождь, каменный дождь, огненный дождь) — множественное падение метеоритов (роя метеоритов), вследствие разрушения крупного метеорита в процессе падения на Землю.

Описания 

При падении одиночного метеорита образуется кратер, а при выпадении метеоритного дождя образуется поле, называемое площадью эллипса рассеяния метеорита.

Раньше не отличали метеорные потоки от метеоритного дождя. Как первые, так и вторые называли одинаково: огненный дождь. Они часто истолковывались как «божественные знамения» (либо как позитивные-благоприятные, либо как негативные). Например, Крестьянский крестовый поход 1095 года.

Явления 
Метеоритные дожди могут содержать большое количество отдельных метеоритов и причинить большой ущерб:
 1868 — Пултуск (Польша), выпало более 100 тысяч метеоритов
 1912 — Холбрук (США), выпало 14 тысяч метеоритов
 1803 — Л’Эгль (Франция), выпало 2-3 тысячи метеоритов.

Основные метеоритные дожди:
 Оханск (метеорит)
 Хутор Жовтневый (метеорит) (большая ось ок. 11 км, площадь ок. ? км², общ. вес ок. 107 кг)
 Сихотэ-Алинский метеорит (большая ось ок. 10 км, площадь ок. 35 км², общ. вес ок. 60-100 т)
 Дронино (метеорит) (большая ось ок. ? км, площадь ок. ? км², общ. вес ок. 2,8 т)
 Гирин (метеорит) (большая ось ок. ? км, площадь ок. ? км², общ. вес ок. 4 т) — крупнейший каменный дождь в мире
 Царев (метеорит) (большая ось ок. ? км, площадь ок. 15 км², общ. вес ок. 1,6 т) — крупнейший каменный дождь в России
 L'Aigle (метеорит) — После его выпадения французская академия наук признала возможность падения камней «с неба».

В литературе и искусстве 
 В Коране упоминается о разрушении Богом дворца Ирама от огненного дождя.

Примечания

Ссылки 

 Схема дробления метеорного тела во время движения в земной атмосфере с космической скоростью (Сихотэ-Алинский метеоритный дождь)
 Исследование места падения Сихотэ-Алинского метеоритного дождя, образцы фрагментов

Планетология